Sazanami puede hacer referencia a:

 El Sazanami, un tren que conecta Tokio con Tateyama.
 Tres destructores de la Armada Imperial Japonesa:
 El Sazanami, de la Clase Ikazuchi.
 El Sazanami, de la Clase Fubuki.
 El Sazanami (DD-113), de la Clase Takanami.